SS24 oder SS 24 steht für:
 Strada Statale 24 del Monginevro, Fernstraße in Italien

SS-24 steht für:
 USS Skipjack (SS-24), US-amerikanisches Unterseeboot, siehe Liste der U-Boote der United States Navy
 SS-24 Scalpel, sowjetische Interkontinentalrakete

SS24